Юмэ:
 Юмэ (, «сон, иллюзия») — японский вариант буддийской концепции «пустоты ума» (см. шуньята, Санрон);
 «Юмэ» или «Сны» — фильм японского режиссёра Акиры Куросавы;
 Юмэ — собака породы акита-ину, подаренная В. В. Путину губернатором северной японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году.